Invasão gaulesa de Roma — pelos gauleses, chefiados por Breno, em 
Marcha de Aníbal a Roma — pelos cartagineses, durante a Segunda Guerra Púnica, em 
Saque de Roma (410) — por Alarico, rei dos Visigodos
Saque de Roma (546) — por Tótila, rei dos Ostrogodos, durante a Guerra Gótica
Saque de Roma (1527) — por Carlos V, imperador do Sacro Império Romano-Germânico
Cerco de Roma (1849) — pelas forças do Segundo Império Francês, durante a curta República Romana
Tomada de Roma — pelas forças independentistas italianas, em setembro de 1870, que finalizou acabando com o Risorgimento

Desambiguações de história